Mændenes 1500-meterløb under EM i atletik 2022 fandt sted den 15. - 16. august 2022 på Olympiastadion München, München, Tyskland.

Kalender

Resultar

Heats 
Første 4 i første heat (Q) og 4 hurtigste (q) advancerede til finalen.

Finale

Referencer 

1500 meter mænd